Toren kan betrekking hebben op:

 Toren (bouwwerk), een hoog bouwwerk dat in de regel boven de omliggende gebouwen uitsteekt
 Kerktoren
 Verkeerstoren gebruikt in de luchtvaart

 Toren (schaken), een van de zes verschillende stukken in het schaakspel
 Toren (attractie), een attractietype
 Toren (tarotkaart), een van de 22 kaarten van de Grote Arcana uit het tarotspel
 Weekblad de Toren, huis-aan-huisblad voor Hardenberg en omstreken;
 Stereotoren, een gestapelde hifi-installatie, die kan bestaan uit versterker, tuner, cassettedeck, cd-speler en een platenspeler 
 Onderzeeboot, het deel dat boven de romp uitsteekt
 Geschuttoren, het draaibare deel van schip, fort of tank waarin zich het geschut of kanon bevindt

Allerhande torens 
 Toren van Babel, een bouwwerk bekend uit de Bijbel
 Minas Tirith, Toren van Ecthelion (ook wel de Witte Toren genoemd), een fictief gebouw uit het werk van J.R.R. Tolkien
 Toren van Goedereede, een toren in Goedereede
 Toren van Pisa de vrijstaande klokkentoren bij de kathedraal van Pisa
 Toren van de Leughenaer, 15e-eeuwse vestingstoren in de Franse stad Duinkerke
 Toren van Filips de Schone, Middeleeuwse toren aan de bekende brug van Avignon, genoemd Pont Saint-Bénézet